Toxic, a Gazette japán visual kei rockegyüttes ötödik albuma
Toxic, Britney Spears énekesnő második kislemeze
Toxic (Crazy Town-dal)